Fontaine de Masevaux (place Clemenceau)
 Fontaine de Masevaux (place des Alliés)